

Стандіш — місто, штат Мен
 Стандіш — місто, штат Мічиган
 Стандіш — переписна місцевість, штат Мен